Nyavyondo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyavyondo (vattendrag), Muramvya, 
 Nyavyondo (periodiskt vattendrag), Muyinga, 

Robotskapade Burundiförgreningar